Onderdistrict in Indonesië
 Wringinanom (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Gresik in de provincie Oost-Java
Plaats in Indonesië
 Wringinanom (Kertek), een plaats in het bestuurlijke gebied Wonosobo in de provincie Midden-Java
 Wringinanom (Jatibanteng), een plaats in het bestuurlijke gebied Situbondo in de provincie Oost-Java
 Wringinanom (Kuripan), een plaats in het bestuurlijke gebied Probolinggo in de provincie Oost-Java
 Wringinanom (Poncokusumo), een plaats in het bestuurlijke gebied Malang in de provincie Oost-Java
 Wringinanom (Sambit), een plaats in het bestuurlijke gebied Ponorogo in de provincie Oost-Java
 Wringinanom (Tongas), een plaats in het bestuurlijke gebied Probolinggo in de provincie Oost-Java
 Wringinanom (Wringinanom), een plaats in het bestuurlijke gebied Gresik in de provincie Oost-Java

Zie ook 
 Wringin Anom, doorverwijspagina